Шницлейн, Адельберт (1813—1868) — немецкий ботаник.
 Шницлейн, Эдуард (Eduard Schnizlein; 1810—1864) — немецкий врач.

Примечания